Ehrenpromotion steht für:

 Ernennung zum Ehrendoktor
 Ehrenpromotion (Luxemburg), zweithöchste luxemburgische Fußballliga